A estrada municipal 521 (M521) é uma estrada que liga São Pedro de Sarracenos a Alfaião no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)